Поля́на — многозначный термин.

 Поляна — открытый участок в лесу.

Населённые пункты

Абхазия 
 Согласно административному делению Грузии входит в ее состав, де-факто частично признанное государство Республика Абхазия
 Поляна — шахтёрский посёлок в Ткуарчалском районе, район города Ткуарчал.

Белоруссия 
 Поляна — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Поляна — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Поляна — село в Силистренской области.
 Поляна — село в Смолянской области.
 Поляна — село в Ямболской области.

Польша 
 Поляна — деревня в гмине Гродкув Бжегского повята Опольского воеводства.
 Поляна — деревня в гмине Венглинец Згожелецкого повята Нижнесилезского воеводства.
 Поляна — деревня в гмине Чарна Бещадского повята Подкарпатского воеводства.
 Поляна — деревня в гмине Черск Хойницкого повята Поморского воеводства.
 Поляна — район города Устронь в Силезском воеводстве, ранее отдельный населённый пункт.

Россия 
Амурская область
 Поляна — село в Серышевском районе.

Астраханская область
 Поляна — посёлок в Приволжском районе.

Башкортостан
 Поляна — деревня в Уфе.

Белгородская область
 Поляна — посёлок в Шебекинском районе.

Брянская область
 Поляна — посёлок в Клинцовском районе.
 Поляна — посёлок в Севском районе.
 Поляна — посёлок в Стародубском районе.

Вологодская область
 Поляна — деревня в Шекснинском районе.

Воронежская область
 Поляна — село в Грибановском районе.
 Поляна — хутор в Нижнедевицком районе.
 Поляна — село в Поворинском районе.
 Поляна — железнодорожная станция в Поворинском районе.
 Поляна — село в Семилукском районе.
 Поляна — село в Терновском районе.

Калужская область
 Поляна — деревня в Думиничском районе.
 Поляна — деревня в Жиздринском районе.
 Поляна — деревня в Жуковском районе.
 Поляна — деревня в Перемышльском районе.
 Поляна — деревня в Ульяновском районе.

Коми
 Поляна — посёлок в составе города Сосногорск.

Костромская область
 Поляна — деревня в Галичском районе.

Курганская область
 Поляна — деревня в Альменевском районе.

Курская область
 Поляна — хутор в Медвенском районе.
 Поляна — посёлок в Советском районе.
 Поляна — посёлок в Хомутовском районе.

Марий Эл
 Поляна — деревня в Юринском районе.

Нижегородская область
 Поляна — село в Ардатовском районе.
 Поляна — посёлок в Арзамасском районе.
 Поляна — деревня в Вачском районе.
 Поляна — деревня в Павловском районе.
 Поляна — село в Перевозском районе.

Пензенская область
 Поляна — деревня в Пачелмском районе.

Свердловская область
 Поляна — посёлок в Сысертском городском округе.

Тверская область
 Поляна — деревня в Кимрском районе.
 Поляна — деревня в Спировском районе.

Ярославская область
 Поляна — деревня в Вареговском сельском поселении Большесельского района.
 Поляна — деревня в Большесельском сельском поселении Большесельского района.
 Поляна — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Поляна — деревня в Любимском районе.
 Поляна — деревня в Некоузском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Поляна — село в Бахчисарайском районе.

Украина 
Винницкая область
 Поляна — село в Шаргородском районе.

Волынская область
 Поляна — село в Турийском районе.

Днепропетровская область
 Поляна — село в Криничанском районе.

Закарпатская область
 Поляна — село в Мукачевском районе.
 Поляна — село в Хустском районе.

Кировоградская область
 Поляна — село в Бобринецком районе.

Львовская область
 Поляна — село во Львовском районе.
 Поляна — село в Стрыйском районе.
 Поляна — село в Хыровской общине Самборского района.
 Поляна — село в Добромильской общине Самборского района.

Николаевская область
 Поляна — село в Снигирёвском районе.

Ровненская область
 Поляна — село в Сарненском районе.

Харьковская область
 Поляна — село в Изюмском районе.

Хмельницкая область
 Поляна — село в Шепетовском районе.

Черниговская область
 Поляна — село в Нежинском районе.
 Поляна — село в Коропском районе.

Черновицкая область
 Поляна — село в Глыбокском районе.
 Поляна — село в Хотинском районе.

Другое 
 Поляна — горный массив в Словакии.
 «Поляна» — торговая сеть в Сибири.
 «Поляна-Д4» — серия военных АСУ.

См. также 
 Полянка
 Поляны
 Полянский
 Лесная поляна